Георгий Александрович Иноземцев (30 апреля 1902, Батайское — 16 февраля 1957, Ростов-на-Дону) — участник Великой Отечественной войны, командир 201-го гвардейского стрелкового ордена Кутузова 2-й степени полка 67-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии 23-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Герой Советского Союза (22.07.1944). Гвардии подполковник (1944).

Биография 
Родился а в селе Батайском Области Войска Донского (ныне город Батайск Ростовской области). Отец его работал фельдшером на железной дороге.

Окончил батайское двухклассное начальное железнодорожное училище, затем учился в ростовской гимназии, которую из-за разгоревшейся гражданской войны смог окончить только в 1920 году.

Жил в Ростове-на-Дону. Некоторое время он работал подручным слесаря, конторщиком. Одновременно с работой в октябре 1921 — феврале 1923 годов учился в Донском археологическом институте (был закрыт в 1922 году). В 1923 году продолжил обучение в университете, а в 1926 году окончил Северо-Кавказский государственный университет. Работал в краевом архивохранилище в Ростове-на-Дону: архивариус, секретарь, заведующий отделом. С сентября 1925 года — заведующий канцелярией и заместитель управляющего делами совнархоза Северо-Кавказского края, с ноября 1926 — секретарь правления и заведующий канцелярией треста «Северо-Кавказский промлес».

В октябре 1927 года был призван в Красную Армию, окончил учебную команду одногодичников при Владикавказской пехотной школе в 1928 году, после чего в октябре 1928 года уволен в запас. Позднее, в 1937 году, окончил курсы усовершенствования командного состава запаса Северо-Кавказского военного округа в Грозном.

С 1928 года продолжил работу в тресте «Северо-Кавказский промлес»: коммерческий корреспондент, заведующий статистическим отделом, экономист, начальник планового производственного отдела. С августа 1938 — начальник планового отдела Ростснабсбыта и управляющий конторой «Снабэлектро». Но основным его увлечением было краеведение, а именно — история родного края, которой он занялся в двадцатые годы, являясь активным участником Северо-Кавказского бюро краеведения, работал он и в областном краеведческом музее. Публиковался с 1923 года. Автор ряда научных работ и большого количества краеведческих и исторических публикаций. Накануне войны Георгий Иноземцев готовил к печати очередную статью о результатах археологических раскопок в Танаисе.

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны выполнял задание по эвакуации документации и оборудования предприятий из Ростова-на-Дону. До последнего момента отправлял грузы из города, сам эвакуироваться не успел и когда 21 ноября немецкие войска ворвались в город, ему пришлось скрываться на нелегальном положении. К счастью, уже 29 ноября советские войска в ходе Ростовской наступательной операции освободили город.

В марте 1942 года Г. А. Иноземцев был повторно призван в Красную Армию, ему было присвоено звание старшего лейтенанта и он служил командиром пулемётного взвода и командиром взвода истребителей танков в 62-м запасном стрелковом полку 24-й запасной стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Прохладный). В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года, когда был назначен командиром роты истребителей танков 178-го армейского запасного стрелкового полка 38-й армии Юго-Западного фронта. С июня — командир роты противотанковых ружей и адъютант стрелкового батальона 903-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии. С августа 1942 — помощник начальника штаба по тылу 809-го стрелкового полка 304-й стрелковой дивизии 21-й армии на Донском и Сталинградском фронтах. Участник оборонительного и наступательного этапов Сталинградской битвы, которую прошёл от начала до конца. В октябре дивизия была передана в 4-ю танковую армию, а затем в 65-ю армию, а 21 января 1943 года за массовый героизм личного состава и отличное выполнение заданий командования полк и дивизия получили гвардейские звания и стали именоваться 199-м гвардейским стрелковым полком и 67-й гвардейской стрелковой дивизией.

После капитуляции немецких войск в Сталинграде дивизия передана в 21-ю армию и переброшена на Воронежский фронт. В апреле капитан Иноземцев стал помощником начальника штаба 199-го гвардейского стрелкового полка по оперативной части, в июне — начальником штаба этого полка. С июля 1943 — командир 201-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. В декабре 1943 года дивизию передали на 1-й Прибалтийский фронт. Участвовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской и в Витебской наступательных операциях. Член ВКП(б) с 1944 года.

Командир 201-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Георгий Иноземцев особо отличился в ходе Белорусской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Багратион», а именно в её составных частях — в Витебско-Оршанской и в Полоцкой фронтовых наступательных операциях. Проводя разведку боем накануне решающего наступления 22 июня 1944 года, полк ворвался на немецкий рубеж обороны и овладел селом Ратьково в Витебской области. 23 июня 1944 года полк гвардии подполковника Иноземцева прорвал несколько рубежей обороны неприятеля, перерезал железнодорожную линию Витебск—Полоцк, форсировал на подручных и самодельных переправочных средствах реку Западная Двина в районе деревни Буй Бешенковичского района Витебской области. В ходе переправы на левый берег реки командир полка был ранен, но командование полком не оставил. Отражая многочисленные контратаки гитлеровцев, стрелковый полк под командованием Г. А. Иноземцева обеспечил переправу частей 67-й гвардейской стрелковой дивизии. За сутки боя полком уничтожено свыше 700 солдат и офицеров врага, захвачено 37 пленных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии подполковнику Иноземцеву Георгию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4128).

После получения высшей награды Родины продолжал сражаться столь же самоотверженно, участвовал во главе полка в Режицко-Двинской, Шауляйской, Прибалтийской, Рижской и Мемельской наступательных операциях.

С 22 декабря 1944 года гвардии подполковник Иноземцев Г. А. был заместителем командира, а с 8 января 1945 года — командиром 71-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й гвардейский стрелковый корпус, 6-я гвардейская армия) на 2-м Прибалтийском фронте, и в Курляндской группе войск Ленинградского фронта (с 1.04.1945 г.). Участвовал в блокаде Курляндской группировки немецких войск. За годы войны был четырежды ранен.

После войны командовал той же дивизией (с июля 1945 в составе Прибалтийского военного округа). В декабре 1945 года был уволен в запас.

После войны 

С декабря 1945 года работал в военно-строительном управлении Северо-Кавказского военного округа помощником начальника управления. С марта 1947 — инженер-эксперт Бюро технической экспертизы. С мая 1948 — директор Дома учёных Ростова-на-Дону. С января 1952 года заведовал Государственной научной библиотекой имени Карла Маркса.

Одновременно активно вёл преподавательскую работу в Ростовском государственном университете: с 1949 года — декан историко-филологического факультета, с сентября 1951 — преподаватель курса «Основы археологии» на историческом отделении филологического факультета, с июня 1954 года — старший преподаватель кафедры истории СССР историко-филологического отделения, с 23 сентября 1955 года — декан историко-филологического факультета. Также возобновил прерванные войной занятия историей и краеведением, опубликовал ряд статей и книг, был соавтором юбилейного научного издания «Ростов-на-Дону», вышедшего к 200-летию города в 1949 году. Многие труды Г. А. Иноземцева посвящены истории Ростовской области.

В 1955 году Георгию Александровичу была присуждена ученая степень  (тема диссертации «Бронзовый век Нижнего Дона»).

Умер 16 февраля 1957 года, похоронен на Братском кладбище в Ростове-на-Дону.

Награды 
 Герой Советского Союза (22 июля 1944 года)
 Орден Ленина (22.07.1944)
 Два ордена Красного Знамени (13.12.1944; 6.06.1945)
 Орден Суворова 3-й степени (28.02.1944)
 Орден Александра Невского (3.11.1943)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (18.07.1943)
 Медаль «За отвагу» (28.02.1943)
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1942)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Память 

 Бюст Героя установлен на Аллее Славы в Батайске (2005).
 Именем Героя и учёного-краеведа Г. А. Иноземцева назван один из новых переулков Ворошиловского района Ростова-на-Дону (от улицы Тибетской он пересекает кварталы улиц 1-й Краснодонской и Скифской).
 Именем Г. А. Иноземцева названа улица в восточном микрорайоне Батайска, где на  ему установлена информационная табличка.

Труды и публикации 
 Г. Н. Захарьянц, Г. А. Иноземцев, П. В. Семернин. Ростов на-Дону: К 200-летию со дня основания. 1749—1949. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1949. — 380 с.
 200 лет Ростову на Дону. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1949. — 84 с.
 По городам советского Дона. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1951. — 68 с.
 Волго-Дон. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1952. — 122 с.
 Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1952. — 173 с.
 Бронзовый век Нижнего Дона: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Рост. н/Д государственный университет имени В. М. Молотова. Кафедра истории СССР. — Ростов н/Д, 1955.
 У историков рабочего движения на Дону. — Ростов н/Д: Книжное издательство, 1956. — 56 с.
 Ростов-на-Дону глазами историков. Летописная история города: А. И. Ригельман, А. М. Ильин, Г. А. Иноземцев. Составители И. Г. Кислицына, С. А. Кислицын. — Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2015. — 227 с. — ISBN 978-5-85778-166-1.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Примечания

Литература 
 
 
 Кислицын С. А. Воин, археолог, декан Г. А. Иноземцев. // «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на-Дону.» — 2015. — № 2. — С.152-155.
 
 Они прославили Родину: очерки о героях Советского Союза. В 3 кн. — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1975. — С.217-218.
 Отважные сыны Дона. — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1963. — 287 с.

Ссылки 
 
 Иноземцев Геоpгий Александpович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — .
 Георгий Иноземцев, археолог, воин, герой.
 Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии.
 Классик «ростововедения» стал Героем Советского Союза (Георгий Иноземцев)

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Члены КПСС
Выпускники Ростовской гимназии
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Краеведы России
Историки России
Археологи СССР
Похороненные на Братском кладбище (Ростов-на-Дону)